Les championnats de Suisse d'escrime  sont chaque année organisés par la Fédération suisse d'escrime (FSE) pour les catégories cadet, junior et senior, individuel et par équipes. Il s'agit de la compétition la plus importante au niveau national, celle-ci comptant double dans le circuit national (jeunesse et senior).

Les championnats de Suisse ont été organisés pour la première fois en 1921 et se sont déroulés depuis lors annuellement.

Palmarès

Palmarès individuel

Palmarès par équipes

Editions 
 Championnats de Suisse d'escrime 2010
 Championnats de Suisse d'escrime 2011
 Championnats de Suisse d'escrime 2012
 Championnats de Suisse d'escrime 2013

Notes et références 

Escrime
Suisse
Suisse